Патакуас има више значења:

 Патакуас (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Патакуас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику